Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем среди женщин на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года проводились в бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме 1 и 2 августа.

Отборочные заплывы начались 1 августа в 9:00 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:04, а финал — 2 августа.

Бритта Штеффен установила в финале новый мировой рекорд, сразу на 0,23 сек превысив прежнее достижение Марлен Велдхёйс, установленное в апреле 2009 года. Сама Велдхёйс заняла третье место с результатом 23,99 сек (поделив его с Кейт Кэмпбелл). Примечательным стало участие в финальном заплыве 42-летней знаменитой американки Дары Торрес, которая впервые стала олимпийской чемпионкой 25 лет назад.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания 
 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки),

Ссылка 
 Результаты 

50 м, вольный стиль, женщины